Грани́т Ива́нович Торо́пин (род. 23 февраля 1940, с. Пильтун, Сахалинская область) — мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер СССР (1977).

Биография 
Выпускник Смоленского государственного института физической культуры (1967). На тренерской работе с 1967 года, работал в Калининграде и Киеве, в Индии. С 1977 по 1984 годы входил в тренерский штаб сборной команды СССР по вольной борьбе. Тренер сборной СССР на Олимпийских играх 1980 и Олимпийских играх 1988 годов.

Подготовил более десяти мастеров спорта, трёх мастеров спорта международного класса, а также двух Заслуженных мастеров спорта — Сергея Белоглазова, ставшего четырёхкратным чемпионом СССР, шестикратным чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом, и его брата-близнеца Анатолия Белоглазова, ставшего четырёхкратным чемпионом СССР, чемпионом Европы, трёхкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

С 1996 года с США (Бостон), работает в Гарвардском университете на кафедре борьбы.

Ежегодно, в г. Калининграде проводится турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет на призы Г. И. Торопина.

Награды, признание 
 Заслуженный тренер СССР
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта».

Семья 
Женат, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 Гранит Торопин. Мастера большого ковра. Автор М. Канаев. — Махачкала: Изд-во ГУП, 2006. — 160 с. 
 С. Белоглазов «В Украине искал бы, как заработать на кусок хлеба»
 Спорт-Страна.ру. Торопин Гранит Иванович

Википедия:Биографии современников
Тренеры по борьбе
Выпускники Смоленского государственного университета спорта